Tristkopf bezeichnet

 Tristkopf (Kitzbüheler Alpen), Berg (2359 m) in den Kitzbüheler Alpen im Tourengebiet der Neuen Bamberger Hütte
 Tristkopf (Hagengebirge), Berg (2110 m) im Hagengebirge in den Berchtesgadener Alpen